Кубок Греции 2007/2008 годов () — 66-й розыгрыш Кубка Греции по футболу.

Пятый раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Статистика на сайте rsssf.com

2007/2008
Спорт в Греции в 2007 году
Спорт в Греции в 2008 году
Греция
Греция